Benson and Hedges Masters 2003 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 2-9 lutego 2003 roku w Wembley Conference Centre w Londynie. 

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Anglik Paul Hunter, który przegrał w meczu półfinałowym z Walijczykiem Markiem Williamsem 3-6.

W turnieju zwyciężył Mark J. Williams, który w finale pokonał Stephena Hendry'ego 10-4.

Nagrody 
Zwycięzca: £210,000
II miejsce: £105,000

Najwyższy break: £22,000 
Maksymalny break: £100,000

Łączna pula nagród:  £695,000

Runda dzikich kart

Drabinka turniejowa

Bibliografia 
 WWW Snooker 
 BBC Masters 2003 homepage

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 2002/2003

2003 w sporcie
Masters